Outcast (1917), Amerikaanse stomme film
 Outcast (1922), stomme film
 Outcast (1928), film, remake van 1922
 Outcast (1937), film van regisseur Robert Florey
 Outcast (2010), Britse horrorfilm van regisseur Colm McCarthy
 Outcast (2014), actiefilm van regisseur Nick Powell uit 2014
 Outcast (band), Britse triphopband van duo Richard Brown en Beaumont Hannant
 Outcast (televisieserie), Amerikaanse horrorserie uit 2016
 Outcast (Kreator), muziekalbum van Duitse metalband Kreator
 Outcast (computerspel), Belgisch avonturenspel uit 1999
 Outcast Lady, Amerikaanse dramafilm uit 1934

Zie ook
 Paria (persoon), iemand die buiten de normale maatschappelijke ordening gehouden wordt